FAR eller Far kan syfta på:

 Fader – den manliga parten i ett föräldraskap
 FAR (branschorganisation) – svensk branschorganisation grundad som Föreningen Auktoriserade Revisorer 1923
 FAR-signal – fast anropssignal för rapportering inom svenska luftförsvaret
 Förenade arabrepubliken – union mellan Egypten och Syrien, 1958–1961
 Far (musikalbum) – musikalbumet från 2009, inspelat av den amerikanska singer-songwritern Regina Spektor
 Far Mountain – ett 2410 meter över havet högt berg i Kanada
 FaR – en metod Fysisk aktivitet på recep som används för att främja fysisk aktivitet hos patienter